Оспанов () — казахская фамилия. Известные носители:

 Оспанов, Арман Ашимханович (род. 1989) — казахстанский самбист.
 Оспанов, Бауржан Кенесбекович (род. 1968) — казахстанский предприниматель, меценат, Председатель Наблюдательного Совета ТОО «ИПК ZHERSU».
 Оспанов, Бакыт Сагындыкович — посол Казахстана в Киргизии (2008-09)
 Оспанов, Берик Серикович (род. 1976) — казахстанский политический деятель.
 Оспанов, Даулет Рыскулбекович (род.1970) — представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, командующий Аэромобильными войсками, генерал-майор.
 Оспанов, Ербол Абылаевич (род. 1955) — казахстанский лётчик, командир воздушного судна.
 Оспанов, Ерлан Маратович (род. 1972) — ведущий специалист в области private equity в Казахстане.
 Оспанов, Курманали () — губернатор Или-Казахского автономного округа (1958 — 1963).
 Оспанов, Марат Турдыбекович (1949—2000) — казахстанский государственный деятель.
 Оспанов, Мурат Магавьянович (род. 1940) — казахстанский государственный деятель.
 Оспанов, Нуржан (1888—1979) — Герой Социалистического Труда (1949).
 Оспанов, Орал Базарбаевич (род. 1961) — казахстанский хирург и учёный.
 Оспанов, Рафаиль Рустемович (род. 1997) — казахстанский футболист, полузащитник.
 Оспанов, Сейдулла (род. 1918) — советский политический деятель.
 Оспанов, Серик Жамекович (род. 1964) — казахстанский государственный деятель.
 Оспанов, Хабибулла Кусаинович (род. 1932) — советский и казахстанский химик. 
 Оспанов, Хайрулла Алтынбекович (1947—2003) — министр промышленности и торговли Казахстана 1996—1997.